Gjerstad ist:
 eine Gemeinde und eine Siedlung in Agder in Norwegen, siehe Gjerstad
 eine Kirche in der Gemeinde Osterøy in Vestland in Norwegen, siehe Gjerstad (Vestland)

Gjerstad ist der Familienname folgender Personen:
 Einar Gjerstad (1897–1988), schwedischer Archäologe und Althistoriker
 Frode Gjerstad (* 1948), norwegischer Jazzklarinettist und Saxophonist